Камолетти (, фамилия.

 Джон Камолетти (1848—1894) — швейцарский архитектор.
 Луиджи Камолетти (1804—1880) — итальянский писатель, драматург. Автор пьес «Сестра Тереза» («За монастырской стеной») и других.
 Марк Камолетти (1857—1940) — архитектор.
 Марк Камолетти (1923—2003) — французский драматург и режиссёр.